Betko ist der Familienname von

 Ksavcrij Francoviö Betko († 1877), auch: Francevit Betko, russischer Militärarzt und Fiskalbeamter
 Lars Betko (?), deutscher Bühnenbildner und Fotograf